Meridian Sport Perú es el nombre de un portal deportivo especializado que existe desde 2019 y opera dentro de la empresa Meridian. 

La función principal de este portal es proporcionar a todos los fanáticos de las apuestas deportivas, los deportes nacionales, regionales e internacionales informes precisos y oportunos sobre las noticias deportivas más importantes de Perú , la región y el mundo. El grupo objetivo del portal son todos los fanáticos de los deportes: corredores de apuestas, pero también entusiastas, fanáticos del equipo más popular y de los deportes individuales.

El portal brinda cobertura las 24 horas del día de las últimas noticias del mundo del deporte, ofreciendo una gran cantidad de datos e información valiosa para las casas de apuestas, así como entrevistas y análisis de los próximos partidos.

El sitio web se divide en las siguientes secciones: fútbol peruano, Conmebol, UEFA, Selección peruana, fútbol mundial, FIFA, +Sports. La base de datos en el sitio se actualiza a diario y decenas de nuevas noticias, artículos, análisis y pronósticos están disponibles para los lectores todos los días.

La sección del sitio llamada fútbol peruano trae cronológicamente las últimas noticias de los partidos de las ligas y campeonatos nacionales. La sección de Conmebol trae la información más reciente sobre los campeonatos y equipos a nivel Sudamérica.

La sección de UEFA trae la información más reciente sobre eventos de actualidad relacionados con los campeonatos de fútbol europeo: Champions League, Nations League y Europa
League. La sección de selección peruana ofrece información de eventos de actualidad relacionados con la selección de fútbol del Perú.

La sección de fútbol mundial, ofrece las noticias más recientes sobre las principales ligas internacionales: Bundesliga, LaLiga, Premier League, entre otras; así como noticias de fútbol del resto del mundo.
FIFA está reservada para noticias relacionadas con la copa mundial de fútbol.

En +Sports se ofrecen noticias de otros deportes colectivos: baloncesto, tenis, atletismo, y otros.

Redes sociales 
Portal Meridian Sport Perú tiene cuentas en las redes sociales: Facebook, Twitter, Youtube e Instagram.

Meridian Sport en su comunidad anfitriona en Perú cuenta con un programa deportivo conducido por periodistas deportivos locales. El programa se transmite en vivo vía Youtube en el canal de Meridian Sport TV Perú. El programa brinda un análisis deportivo de los eventos nacionales, y las previas de los encuentros más importantes de la semana.

Ver más
 Meridianbet
 Deporte

Referencias 

Empresas de Perú
Empresas de juegos de azar
Apuesta deportiva